Дацзу:
 Дацзу (район) — район города Чунцин, КНР.
 Наскальные рельефы Дацзу — памятник Всемирного наследия близ этого города.
 Дацзу (девиз) — девиз правления китайской императрицы У, соответствующий 701 году н. э.